Jeebel ist der Name folgender Orte:
 Jeebel (Salzwedel), einen Ortsteil der Ortschaft Riebau der Stadt Salzwedel im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Jeebel (Weyhe), Ortsteil der Gemeinde Weyhe im Landkreis Diepholz in Niedersachsen
 Jeebel-Jahrsau, Wüstung
Siehe auch:
 Jebel